Вальда́у:
 Вальдау — деревня в Германии. 
 Вальдау — замок в Калининградской области России.

См. также 
 Костер-Вальдау